Olaszország
Moso, Sexten község településrésze Olaszországban, Bolzano megyében
Moso in Passiria, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében